Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji St. Petersburg Ladies Trophy 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl švýcarsko-běloruský pár Viktorija Golubicová a Aljaksandra Sasnovičová, jehož členky na turnaji nestartovaly. Předešlý ročník vyhrály v rámci nižšího okruhu ITF.

Vítězem čtyřhry se stal nejlepší světový švýcarsko-indický pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, který ve finále zdolal rusko-českou nenasazenou dvojici Věra Duševinová a Barbora Krejčíková po hladkém průběhu 6–3 a 6–1.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů. Hingisová vybojovala padesátý čtvrtý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Mirzaovou to byl třicátý šestý triumf. Společně vyhrály během necelého roku devátý turnaj v řadě, čtvrtý v probíhající sezóně a celkově třináctý. Naposledy předtím prohrály v semifinále srpnového Cincinnati Masters 2015.

Vítězky tak ve finále vyhrály 40. zápas za sebou a pokračovaly ve snaze překonat sérii československé dvojice Jana Novotná a Helena Suková, která v roce 1990 zaznamenala 44zápasovou neporazitelnost. Rekordní šňůru držel pár Martina Navrátilová a Pam Shriverová, jenž v letech 1983 až 1985 neprohrál 109 utkání v řadě.

Nasazení párů 
  'Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (vítězky)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (semifinále)
  Monica Niculescuová /  Laura Siegemundová (čtvrtfinále, skreč)§

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

St. Petersburg Ladies Trophy
WTA Tour 2016